Jahangir (1356-1376) - Eerste zoon van Timoer Lenk
 Nuruddin Salim Jahangir - Mogolheerser